Sarcey kan syfta på:
 Sarcey, Haute-Marne
 Sarcey, Rhône